

Озера в Україні 
 Озеро Святе — озеро у Хмельницькій області
 Озеро Святе — гідрологічна пам'ятка природи в Чернігівській області
 Озеро Святе — гідрологічна пам'ятка природи у Волинській області
 Озеро Святе — гідрологічний заказник у Волинській області